Der Baltic Cup 1957 war die 17. Austragung des Turniers der Baltischen Länder, dem Baltic Cup. Das Turnier für Fußballnationalteams fand zwischen dem 22. und 27. September 1957 in Litauen statt. Ausgetragen wurden die Spiele in Vilnius. Die Lettische Fußballnationalmannschaft gewann ihren 8. Titel.

Gesamtübersicht 

Tabelle nach Zwei-Punkte-Regel.

|}

|}

Weblinks 
 Baltic Cup 1957 bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.

Einzelnachweise 

Baltic Cup
Fußballveranstaltung 1957
Sportveranstaltung in Vilnius